Premium steht für:

 Premiumsegment, ein Marktsegment
 Premium Aerotec
 Renault Premium, französischer Lastkraftwagen